Peláez oder Pelaez ist ein spanischer Familienname folgender Personen:

 Amelia Peláez (1886–1968), kubanische Malerin
 Antolin López Peláez (1866–1918), Erzbischof von Tarragona
 Catalina Peláez (* 1991), kolumbianische Squashspielerin
 Diego Peláez (11. Jh.), 1071–1088 Bischof von Santiago de Compostela
 Emmanuel Pelaez (1915–2003), philippinischer Politiker und Vizepräsident
 Francisco de Paul García Peláez (1795–1867), guatemaltekischer Geistlicher, Erzbischof von Guatemala
 Gonzalo Peláez († 1138), Herrscher in Asturien
 Jorge Peláez Sánchez, kurz Canillas (* 1996), spanischer Fußballspieler
 José Antonio Díaz Peláez (1924–1988), kubanischer Maler
 Juan Peláez (1880–1937), spanisch-argentinischer Landschaftsmaler und Illustrator
 Juan Peláez (Schauspieler) (1948–2013), mexikanischer Schauspieler
 Juan Sánchez Peláez (1922–2003), venezolanischer Dichter
 Julio Hernando García Peláez (* 1958), kolumbianischer Bischof von Istmina-Tadó
 Manuel Peláez (1885–1959), mexikanischer Offizier und Revolutionär
 María Peláez (* 1977), spanische Schwimmerin
 Milton Peláez (1945–2006), dominikanischer Rockmusiker, Komponist und Komiker
 Pedro Pelaez (1812–1863), philippinischer Priester der römisch-katholischen Kirche
 Ricardo Peláez (* 1963), mexikanischer Fußballspieler